Kirchgraben steht für:

Ort:
 Kirchgraben (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft in der Gemeinde Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Gewässer und Täler:
 Kirchgraben (Alf), linker Zufluss der Alf bei Steiningen, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Kirchgraben, Tal des Kirchengrabens, rechter Zufluss der Elsenz in Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kirchgraben, Oberlaufmulde des Gartengrabens (zum Ziegelsdorfer Bach, zum Hummergraben, zur Itz) bis Watzendorf, Gemeinde Großheirath, Landkreis Coburg, Bayern
 Kirchgraben (Goldersbach), linker Zufluss des Goldersbachs (zur Ammer) in Lustnau, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Kirchgraben (Handschuhbach), linker Zufluss des Handschuhbachs (zur Altmühl) nahe Hornau, Gemeinde Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kirchgraben (Langenbach), linker Zufluss des Langenbachs (zur Schönmünz) in der Waldgemarkung von Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Kirchgraben (Langweidbach), linker Zufluss des Langweidbachs (zur Wertach) vor Ettringen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Kirchgraben (Loisach), linker Zufluss der Loisach bei Habichtgraben, Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Kirchgraben (Mülibach), rechter Bachgraben zum Mülibach (zur Aare im Wohlensee) bei Wohlen bei Bern, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Kirchgraben (Sonderrieter Wildbach), linker Zufluss des Sonderrieter Wildbachs (zum Wildbach, zum Main) in Sonderriet, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Kirchgraben (Stahringer Dorfbach), linker Zufluss des Stahringer Dorfbachs (zum Böhringer Mühlbach) in Stahringen, Stadt Radolfzell, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Kirchgraben (Tinsbach), linker Zufluss des Tinsbachs (zur Bina) bei Eggenpoint, Gemeinde Schalkham, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Kirchbach